Historicamente foi o primeiro balão criado pelos irmãos Montgolfier, 
Joseph e Etienne, que descobriram que não era a fumaça e sim o calor que 
fazia elevar-se os balões . O seu Biscoito (Adereço preso a Boca) é 
normalmente muito grande o que dificulta sua montagem , que deve ser 
realizada em partes, guarda e transporte, sendo este o motivo principal que 
não o fazem muito popular. Entretanto é um balão de rara beleza e os que 
sobem sempre são muito bem produzidos e trabalhados. Este modelo de balão é 
para ser solto de dia.

Golfier